Rakovec est un toponyme qui peut désigner:
Rakovec, un village et une municipalité de Croatie située dans le comitat de Zagreb ;
Rakovec, une localité de Croatie située dans la municipalité de Ljubešćica, comitat de Varaždin.